Caraque (Jordânia) — localidade da Jordânia
 Caraque (Paquistão) — localidade do Paquistão
  — localidade da Malásia

Desambiguação